Improvvisamente l'estate scorsa (Suddenly, last Summer) – dramma del 1958 di Tennessee Williams
 Improvvisamente l'estate scorsa (Suddenly, last Summer) – film del 1959 di Joseph L. Mankiewicz che ricevette tre nomination al premio Oscar dal dramma omonimo